Boissieu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claude Victor Boissieu
 Henri de Boissieu